Суперлига 2005/2006 () — 48-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 5 августа 2005 года и закончился 4 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2005/2006
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2005 году
Спорт в Турции в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006